Sea Level (kunst): een kunstwerk van Richard Serra
Sea Level (band): een Amerikaanse jazzrockgroep (1976-1981)